Ва̀рдар е името на голяма река в историко-географската област Македония, днес в Северна Македония и Гърция. Името може да се отнася и за:

Периодика 
 „Вардар“, български вестник, издаван в София от Иван Караджов в 1887 година;
 „Вардар“, български вестник, издаван в София от Иван Кършовски в 1889 – 1891 година;
 „Вардар“, български вестник, издаван в София от Димитър Чохаджиев в 1898 година;
 „Вардар“, македонистко списание, издадено в Одеса в един брой от Кръсте Мисирков в 1905 година;
 „Вардар“, календар списание на Кръг на сръбските сестри, издаван от 1906 до 1940 година;
 „Вардар“, сръбски вестник, издаван в Скопие от 1908 до 1914 година;
 „Вардар“, български вестник, издаван в София от Данаил Крапчев в 1911 – 1912 година, легален орган на ВМОРО;
 „Вардар“, български вестник, издаван от Македонското студентско дружество „Вардар“ в 1923 – 1932 година;
 „Вардар“, български вестник, издаван от Васил Пундев в 1929 – 1930 година, орган на протогеровисткото крило на ВМРО;
 „Вардар“, български вестник, издаван от Никола Монев в 1932 – 1934 година, орган на Македонския студентски съюз;
 „Вардар“, сръбски вестник, издаван в Скопие от 1932 до 1936 година;
 „Вардар“, български вестник, издаван в 1940 година;
 Македоно-български преглед „Вардар“, съвременно българско списание, издавано в Торонто.

Спортни клубове 
 ФК Вардар, футболен клуб от Скопие, Северна Македония;
 СК Вардар, футболен клуб от Белград, Кралство Югославия;
 ФК Вардар, футболен клуб от село Бървеница, Северна Македония;
 ФК Вардар, футболен клуб от Неготино, Северна Македония;
 БК Вардар, баскетболен клуб от Скопие, Северна Македония;
 ХК Вардар, хандбален клуб от Скопие, Северна Македония;

Личности 
 Ахмет Вардар (1937 – 2010), турски журналист;
 Берке Вардар (1934 – 1989), турски лингвист;
 Галип Вардар (1897 – 1958), турски историк;

Други 
 „Вардар“, рапсодия на Панчо Владигеров;
 Вардар, квартал на град Скопие, Северна Македония;
 „Вардар“, станция на Софийското метро;
 Ученическо дружество „Вардар“, ученическо дружество на учещите в Белград македонци;
 Културно-просветно дружество „Вардар“ (Загреб), студентско дружество на учещите в Загреб македонци, съществувало в 1936 - 1937 година;
 Македонско студентско дружество „Вардар“, студентско дружество на македонските българи;
 Енидже Вардар, на гръцки Яница, град в Гърция.

Обекти, наречени на Вардар